Церковь Сергия с Залужья (Храм преподобного Сергия Радонежского с Залужья) — православный храм в Пскове. Датируется концом XVI века, памятник истории и культуры федерального значения. Находится в Окольном городе.

Описание 
Церковь сооружена из известняковой плиты, обмазана и побелена. Основной объём кубический, покрыт восьмискатною кровлей. Внутри своды опираются на четыре столпа.

Барабан украшен двумя поясами «бегунца» и одним «поребрика» между ними, а также поясом из изразцов. Стены четверика церкви имеют обычные трёхчастные деления. На северной стене поставлена двухпролётная звонница. С восточной стороны три низкие апсиды.

История 
 Название церковь получила по месту, неподалёку от которого была построена, — оно называлось «лужищем» (болотом).
 Построена между 1582 и 1589 годов в связи с переносом Сергиевского монастыря из посада под защиту городских стен при приближении войск Стефана Батория. Вокруг церкви было небольшое монастырское кладбище.
 Монастырь просуществовал по 1710 год, когда был упразднён и стал подворьем Любятовского Николаевского монастыря.
 В 1786 году пристроен с юга придел Святого Никандра Псковского Чудотворца, на средства купца Ивана Яковлевича Постникова, по благословению архиепископа Псковского и Рижского Иннокентия (Нечаева), данному 20 февраля 1785 года.
 В 1808 году церковь предназначалась к сносу как совершенно ветхая, однако Святейший Синод снос не разрешил.

 В начале XX века церковь передана Сергиевскому реальному училищу, 24 мая 1909 года для учеников училища состоялось первое богослужение в церкви.
 В июне 1920 года отделом управления Псковского уездно-городского исполкома составлен акт о передаче церкви религиозному обществу. От лица верующих акт подписал свящ. Константин Знаменский (в 1937 году он был арестован и 2 января 1938 года расстрелян).
 23 декабря 1936 года Псковский горисполком принял решение о закрытии храма.
 В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала от попадания авиабомбы: была разрушена алтарная часть, огнём уничтожена крыша, повреждена изразцовая черепица маковки. В 1944 году во время боёв за освобождение города утрачена глава.

 В августе 1945 года рухнула часть храма со звонницей. В 1948 году храм был обмерен студентами Московского архитектурного института.
  
 Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. взят под государственную охрану, как памятник республиканского значения.
 В начале 1970-х годов проводились исследования здания (под руководством Н. С. Рахманиной), во время которых был найден в тайнике каменной кладки деревянный ящик со свёрнутыми в трубку 56 старинными рукописями XVI—XVII веков (переданы в древлехранилище Псковского музея).
 Восстановительно-консервационные работы, проводившиеся в 1974—1978 годах (по проекту арх. Н. С. Рахманиной), остались незавершёнными.
 В октябре 2009 года была основана религиозная группа «Община православной церкви Сергия с Залужья»; об этом ею было уведомлено Епархиальное управление. Псковская епархия приняла храм через два года; настоятелем был назначен священник Михаил (Федоров).

Реставрация храма. 2015 год 
 Вопрос бедственного положения храма в 2011—2013 годах поднимался в письмах, обращённых к губернатору Андрею Турчаку, написанных членами общественной организации храма Н. Б. Скобельцыной и Г. Н. Кивимяги.
 26 декабря 2011 г. вышло распоряжение Правительства Российской Федерации (за № 2364 -р) «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского». Храм был включён в эту программу. Предполагалось выделение 50 млн руб. из 6,5 млрд руб. государственных средств, направленных на празднование.
 14 марта 2013 года Андрей Турчак и министр культуры Владимир Мединский обсудили финансирование из федерального бюджета реставрационных работ. 30 декабря 2013 г. Псков посетил министр культуры В. Р. Мединский. В программу визита областные власти включили и церковь Сергия.
 24 апреля 2014 года Территориальным управлением Росимущества принято решение № 1/14 о передаче в безвозмездное пользование местной религиозной организации православному Приходу храма преподобного Сергия Радонежского с Залужья города Пскова Псковской епархии Русской Православной Церкви.
 Государственный контракт Министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Культура России» на объекте культурного наследия федерального значения заключён с ООО «Баст» (С.-Петербург).
 В январе 2015 года начались реставрационные работы по проекту псковского архитектора В. Никитина (одобрен в июле 2014 г. на заседании Научно-методического и экспертного совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия).
 25 августа митрополит Евсевий освятил кресты.
 Первая служба состоялась вечером 7 октября, а на следующий день, 8 октября — водосвятный молебен с крестным ходом вокруг храма.
 Воссозданы: кровля четверика на восемь скатов, историческое покрытие главы — керамический лемех, двухпролётная звонница, придел преподобного Никандра Пустынножителя.

Примечания

Источники 
 
 Обновленный храм преподобного Сергия в Пскове. П. Сладкопевцев. Храмы и монастыри губернского Пскова: сборник дореволюционных публикаций. Сост. и авт. вступ. Н. Ф. Левин. Псков. 2005 г.
 Морозкина Е. Н. Церковное зодчество древнего Пскова. Зодчество Пскова как наследие. М. 2007 г. Том 1. Храмы.

Ссылки 
 Псковская губерния. № 18 (188). 19-26 мая 2004 г. Прокопьева С. "Смотрите, куда писаете. Священная история одного «общественного туалета»

Сергия
Псков
Псков
Памятники архитектуры Пскова
Псков